

Sigle 
 Dynamic Load Factor o fattore di carico dinamico, o fattore di amplificazione, definito come rapporto tra lo spostamento statico e quello dinamico massimo. Tanto maggiore è il DLF tanto più il carico si considera applicato dinamicamente perché insorgono vibrazioni, tanto più tende all'unità tanto più il carico si può considerare applicato staticamente

Codici 
 DLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Laughlin Air Force Base Auxiliary Airfield, Del Rio / Laughlin (Texas), Stati Uniti

Altro 
 Deutschlandfunk – canale di notizie nazionale tedesco